«Ride It» — песня британской певицы Джери Халлиуэлл, была выпущена 22 ноября 2004 года лейблом Innocent Records как первый сингл с её третьего студийного альбома Passion.

Коммерческий успех 
Композиция смогла достичь четвёртого места в UK Singles Chart, хотя в середине недели достигала второго места. За первую неделю было продано 19 196 копий, за год — 55 142, что позволило синглу стать 143-м по продажам в 2004.

Музыкальное видео 
Режиссёром видеоклипа выступил Лука Томмассиони. Руководство телеканала BBC было вынуждено цензурировать видео для показа в программе Top of the Pops Saturday, так как среди зрителей могли быть дети от 6 до 12 лет.

Для продвижения песни Халлиуэлл исполняла её в Children in Need 2004, Ant & Dec's Saturday Night Takeaway, Top of the Pops, CD:UK, GMTV, Ministry of Mayhem и This Morning.

Форматы и списки композиций 
UK CD1 
 «Ride It» — 3:46
 «It’s Raining Men» — 4:18

UK CD2 
 «Ride It» — 3:46
 «Ride It»  — 3:45
 «Ride It»  — 6:33
 «Ride It»  — 5:35

UK 12" vinyl 
Side A
 «Ride It»  — 7:47
Side B
 «Ride It»  — 8:10

UK CD1 promo 
 «Ride It» — 3:46

UK CD2 promo 
 «Ride It»  — 7:47
 «Ride It»  — 6:33
 «Ride It»  — 8:10
 «Ride It»  — 3:45

UK CDr promo 
 «Ride It»  — 3:29

UK 12" vinyl promo 
Side A
 «Ride It»  — 8:10
Side B
 «Ride It»  — 6:58

European CD1 
 «Ride It» — 3:46
 «It’s Raining Men» — 4:18

European CD2 
 «Ride It» — 3:46
 «Ride It»  — 3:45
 «Ride It»  — 6:33
 «Ride It»  — 5:35

Australian CD 
 «Ride It» — 3:46
 «Ride It»  — 3:45
 «Ride It»  — 6:33
 «Ride It»  — 5:35

Чарты

Годовые чарты

Примечания 

Песни 2004 года
Синглы EMI Records
Песни Джери Халлиуэлл